Un synoptique désigne une présentation, en général graphique, qui permet de saisir d'un simple coup d'œil un ensemble d'informations liées ou un système complexe. L'adjectif synoptique évoque l'idée de « voir en un même ensemble ».

Le terme s'applique, comme néologisme :
 à un tableau, schéma décrivant de façon graphique un système : voir tableau synoptique ;
 à un panneau lumineux en général dynamique et destiné au contrôle d'un système en fonctionnement :
 synoptique d'un processus industriel ;
 synoptique des voies urbaines ;
 synoptique d'un itinéraire ferroviaire ;
 synoptique d'un réseau d'adduction d'eau.

Il est également employé dans des expressions particulières :
 les Évangiles synoptiques   pour indiquer qu'ils constituent un ensemble décrivant les mêmes évènements ;
 en météorologie et océanographie  le terme synoptique s'applique à des systèmes atmosphériques de large échelle, soit plus de  de diamètre, et durant plusieurs jours : dépressions, anticyclones, ouragans, etc.
 en Philosophie analytique, George Berkeley, Ludwig Wittgenstein et Noam Chomsky modélisent le langage pour avoir une vue synoptique du but et du fonctionnement des mots. 

Graphisme